

Stany Zjednoczone 
 Haven – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Haven (ang. Haven Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Haven (ang. Haven Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sherburne
 Haven (ang. Haven Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Foster

Osoby 
 Annette Haven – amerykańska aktorka
 Brooke Haven – amerykańska aktorka
 James Haven – amerykański aktor

Inne 
 Haven – album Dark Tranquillity
 Haven – brytyjska grupa muzyczna

Zobacz też 
 Hafen
 Heaven